Militia Christi steht für:

 Militia Christi, Motiv in der christlichen Kunst, siehe Miles christianus
 Militia Christi, Vereinigung von Gläubigen, siehe Miliz Jesu Christi